Sécurité et Détective privé
 Société militaire privée
 Prévention et sécurité privée en France
 :Catégorie:Entreprise de sécurité privée